Морга — топоним:

 Морга — муниципалитет в Испании, провинция Бискайя, комарка Бустурияльдеа-Урдайбай.
 Морга — село в России, Республика Мордовия, Дубенский район.